Diese Liste verzeichnet jene 542 Fußballspieler, die mit Stand vom 19. März 2023 mindestens einen Pflichtspiel-Einsatz für die erste Mannschaft des F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgänger SC Empor Rostock absolviert haben.

Legende 
Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger der heute nicht mehr bestehenden Staaten der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Jugoslawien waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet, also der Bundesrepublik Deutschland und entweder Serbien oder Montenegro.
 Erstes/Letztes Spiel: Nennt das Datum des ersten beziehungsweise letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Rostocks erste Mannschaft. Aus dieser Liste geht jedoch nicht hervor, ob der entsprechende Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein aktiv war.
 Liga-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft in der DDR-Oberliga, der DDR-Liga sowie der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga absolvierte respektive erzielte. Darin sind auch die absolvierten Spiele und erzielten Tore in den jeweiligen Aufstiegsrunden der DDR-Liga (Teilnahme 1976, 1978, 1980) beziehungsweise in den Relegationsspielen der 2. Bundesliga (2010) enthalten.
 Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im FDGB-Pokal und im DFB-Pokal absolvierte respektive erzielte. Hierbei zählen Tore im Elfmeterschießen nicht, werden somit nicht berücksichtigt.
 Europapokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Rostock im Messepokal und im UEFA-Pokal (Teilnahme 1968/69, 1969/70, 1989/90), im Europapokal der Landesmeister (1991/92) sowie im UI-Cup (1998) absolvierte respektive erzielte.
 Sonstige Spiele/Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft im DFB-Supercup (Teilnahme 1991), im DFB-Ligapokal (2004) sowie im Landespokal (2010/11, 2012–2020) absolvierte respektive erzielte. Tore im Elfmeterschießen werden nicht berücksichtigt.
 Gesamt-Spiele/-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für Rostocks erste Mannschaft absolvierte respektive erzielte.

Grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen, dass betreffende Spieler zum Erstellungszeitpunkt dieser Liste für den F.C. Hansa spielberechtigt sind.

Ligazugehörigkeit

Liste 



Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Siehe auch 
 Hansa Rostock/Namen und Zahlen

Literatur 
 Uwe Krüger: Hansa Rostock. Daten – Fakten – Bilder (Ostdeutsche Traditionsvereine, Bd. 2/AGON Statistics 33), AGON, Kassel 1998 ISBN 3-89609-127-1
 Robert Rosentreter, Günter Simon: Immer hart am Wind. 40 Jahre F.C. Hansa Rostock. Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-504-5
 Andreas Baingo: FC Hansa Rostock. Wir lieben Dich total! Sportverlag, Berlin 1995, ISBN 3-328-00692-3.
 Robert Rosentreter: FC Hansa Rostock. Fußball an der Ostsee; im Zeichen der roten Kogge. Suum Cuique, Reutlingen 1995, ISBN 3-927292-55-9.
 Wolfgang Dalk: Das Fan-Buch Hansa. Weymann Bauer, Rostock 1997, ISBN 3-929395-29-0.
 Markus Hesselmann, Michael Rosentritt: Hansa Rostock. Der Osten lebt. Die Werkstatt, Göttingen 1999, ISBN 3-89533-258-5.
 Björn Achenbach: Hansa ist mein Leben: 50 Jahre F.C.Hansa Rostock. Hinstorff, Rostock 2014, ISBN 978-3-356-01867-7.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Uwe Nuttelmann (Hrsg.): DDR-Oberliga. 1962–1991. Eigenverlag, Jade 2007, ISBN 978-3-930814-33-6.

Weblinks 
 F.C. Hansa Rostock e. V. (offizielle Seite)
 Rostocker Spieler nach Saison seit 1991/92 bei fussballdaten.de
 Rostocker Spieler bei weltfussball.de
 Rostocker Spieler bei rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

!
Rostock Hansa
Fussballspieler Rostock Hansa